Sydoriwka (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Sydoriwka (Borsna), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Borsna
 Sydoriwka (Hluchiw), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Hluchiw
 Sydoriwka (Korsun-Schewtschenkiwskyj), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Korsun-Schewtschenkiwskyj
 Sydoriwka (Stryj), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj